W Polsce 
 Kłosów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Kłosów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice
 Kłosów – osiedle w Wieliczce
 Kłosów – gromada w powiecie chojeńskim